Му́стйыэ ( — «Чёрная речка») — микрорайон в районе Хааберсти города Таллина, столицы Эстонии.

География 
Граничит с микрорайонами Вескиметса и Хааберсти, а также с микрорайоном Мериметса района Пыхья-Таллинн и микрорайоном Лиллекюла района Кристийне. Площадь — 1,79 км2. 

Через микрорайон протекает ручей Мустйыги, впадающий в Коплиский залив. На территории микрорайона расположена смотровая площадка для наблюдения за птицами.

Улицы 
Основная магистраль, проходящая через микрорайон — Палдиское шоссе. Самые протяжённые улицы: Вескиметса, Мустйыэ и Пийбелехе.

В прибрежной части микрорайона находится недавно построенный , связывающий районы Хааберсти и Пыхья-Таллин.

Общественный транспорт 
В Мустйыэ курсируют городские автобусы маршрутов № 21, 21В, 22, 41, 41В, 42 и 43.

Население

Основные объекты 
 Paldiski mnt 81 — Департамент здоровья;
 Paldiski mnt 83 — Мустйыэская гимназия (бывшая Таллинская 45-я средняя школа);
 Sirge tn 2 — общественное учреждение «Союз самоуправлений Харьюмаа».

Галерея

Примечания 

Районы Таллина